Velika nagrada Monaka 1986 je bila četrta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1986. Odvijala se je 11. maja 1986.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 78
| 1:55:41,060
| 1
| 9
|-
! 2
| 2
|  Keke Rosberg
| McLaren-TAG
| 78
| + 25,022 s
| 9
| 6
|-
! 3
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Renault
| 78
| + 53,646 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 78
| + 1:11,402
| 2
| 3
|-
! 5
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Renault
| 77
| +1 krog
| 12
| 2
|-
! 6
| 26
|  Jacques Laffite
| Ligier-Renault
| 77
| +1 krog
| 7
| 1
|-
! 7
| 6
|  Nelson Piquet
| Williams-Honda
| 77
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 8
| 18
|  Thierry Boutsen
| Arrows-BMW
| 75
| +3 krogi
| 14
|  
|-
! 9
| 17
|  Marc Surer
| Arrows-BMW
| 75
| +3 krogi
| 17
|  
|-
! 10
| 28
|  Stefan Johansson
| Ferrari
| 75
| +3 krogi
| 15
|  
|-
! 11
| 4
|  Philippe Streiff
| Tyrrell-Renault
| 74
| +4 krogi
| 13
|  
|-
! 12
| 14
|  Jonathan Palmer
| Zakspeed
| 74
| +4 krogi
| 19
|  
|-
! Ods
| 3
|  Martin Brundle
| Tyrrell-Renault
| 67
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 16
|  Patrick Tambay
| Lola-Ford
| 67
| Trčenje
| 8
|  
|-
! Ods
| 20
|  Gerhard Berger
| Benetton-BMW
| 42
| Krmil. sistem
| 5
|  
|-
! Ods
| 7
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 38
| Črpalka za gorivo
| 6
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 38
| Turbo
| 4
|  
|-
! Ods
| 8
|  Elio de Angelis
| Brabham-BMW
| 31
| Motor
| 20
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Benetton-BMW
| 17
| Zavore
| 16
|  
|-
! Ods
| 15
|  Alan Jones
| Lola-Ford
| 2
| Trčenje
| 18
|  
|-
! DNQ
| 21
|  Piercarlo Ghinzani
| Osella-Alfa Romeo
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 11
|  Johnny Dumfries
| Lotus-Renault
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 29
|  Huub Rothengatter
| Zakspeed
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 22
|  Christian Danner
| Osella-Alfa Romeo
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 23
|  Andrea de Cesaris
| Minardi-Motori Moderni
|  
| 
| 
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Alain Prost 1'26.607

Formula 1 sezona 1986
1986